Aleksander Jan Potocki – wojewoda smoleński, podkomorzy halicki
 Aleksander Potocki (1756–1812) – poseł i senator, minister policji
 Aleksander Stanisław Potocki (1778–1845) – dziedzic dóbr (m.in. Wilanów i Natolin), szambelan cesarza Napoleona Bonaparte, senator-kasztelan, koniuszy dworu rosyjskiego; syn Stanisława Kostki Potockiego
 Aleksander Potocki (1798–1868) – wojskowy, powstaniec 1830, emigrant, filantrop